Леони́д Осипе́нко:
 Осипенко, Леонид Гаврилович (1920—1997) — командир первой советской атомной подводной лодки «К-3», Герой Советского Союза (1959).
 Осипенко, Леонид Иокинфович (1918—1989) — генеральный директор «Газпром нефтехим Салават» (1962—1969).